USS Constellation war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:

 USS Constellation (1797) 
 USS Constellation (1854)
 USS Constellation (CC-2), ein Schlachtkreuzer der Lexington-Klasse, Bauauftrag wurde storniert 
 USS Constellation (CV-64), ein Flugzeugträger der Kitty-Hawk-Klasse.

Constellation